Les Autres, film fantastique hispano-franco-américain de 2001 ;
 The Others, groupe de rock anglais formé en 2004 ;
 , groupe de punk rock allemand formé en 2002.